USS (или U.S.S.) (, «корабль Соединённых Штатов») — принятый в ВМС США префикс в обозначениях кораблей, которые прошли официальную процедуру ввода в строй, называемую в англоязычных странах commissioning. До официального ввода в строй корабль имеет префикс PCU (, «единица до ввода в эксплуатацию»).
После исключения из состава флота корабль не имеет префикса в обозначении.

Обозначения кораблей и судов в составе ВМС США состоят из:
 префикса (USS);
 названия (если есть);
 бортового номера.
Например, USS Nimitz (CVN-68) — находящийся в составе флота (USS) атомный авианосец Nimitz, бортовой номер CVN-68.

В ранний период истории американского флота не существовало стандартного префикса для корабля ВМС США, только в 1907 году президент Теодор Рузвельт подписал приказ 549 от 8 января, в котором предписывалось название корабля ВМС США предварять словами «United States Ship», либо аббревиатурой «U.S.S.» и никак иначе.

Действующий с 1990 года Устав  предписывает:

 Ответственность за обозначение и классификацию кораблей и судов, а также, в административных целях, плавучих средств,… несёт начальник штаба ВМС США…
Находящиеся в активном составе корабли и суда () обозначаются как United States Ship или U.S.S.;
Укомплектованные гражданским экипажем суда Командования морских перевозок или других командований, имеющие статус «на активной службе» (), называются  United States Naval Ship или U.S.N.S.;
Кораблям и судам, имеющим статус «на активной службе», но не попадающим в пункт 3, присваивается название (если таковое имеется), классификация и бортовой номер (например, High Point PCH-1 или YOGN-8).
— United States Navy Regulations, 1990, Article 0406.

Ссылки 
 Naval Vessel Register
 US Ship Missions

Примечания

См. также
 Бортовой номер
 Классификации кораблей ВМС США
 USNS
 HMS

Военно-морские силы США